Rielly ist der Familienname folgender Personen:

 James Rielly (* 1956), britischer Maler
 Morgan Rielly (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler